Derjugina ist der Familienname folgender Personen:

 Iryna Derjugina/Irina Derjugina (* 1958), sowjetisch-ukrainische rhythmische Gymnastin
 Jewgenija Filippowna Derjugina († 1944), sowjetische Sanitäterin im Zweiten Weltkrieg
 Natalja Borissowna Derjugina (* 1971), russische Handballspielerin, Olympiateilnehmerin 1992